Austrochilus är ett släkte av spindlar. Austrochilus ingår i familjen Austrochilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Austrochilus